Tommi Kovanen (né le  à Pieksämäki) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière 
Tommi Kovanen a commencé sa carrière de joueur de hockey dans les équipes juniors du KalPa Kuopio, club avec lequel il joue en SM-liiga de 1993 à 1997. Il rejoint ensuite pour trois ans le Pelicans Lahti qui après deux en deuxième division finlandaise (I-divisioona) accède à l’élite, la SM-liiga. De 2000 à 2003, il joue pour le Jukurit Mikkeli dans la nouvellement créée deuxième division Mestis et y remporte trois fois le championnat à la suite. Au début de la saison, il fait un passage en Série A italienne au HC Fassa avant de retourner au Jukurit.

En 2003, il rejoint JYP Jyväskylä en SM-liiga. Au terme de la 2005-2006, il fait un court passage en Suisse et contribue au maintien du HC Fribourg-Gottéron en LNA. De retour la saison suivante au JYP, il n’y reste que pendant 17 parties avant signer au club rival de HIFK. Après un autre passage au Lukko Rauma, il commence la saison 2010-2011 au Jokerit Helsinki avant d’être transféré en  au HIFK avec lequel il fête le titre national au terme de la saison.

Tommi Kovanen termine sa carrière professionnelle au terme de la saison 2013.

Palmarès 
SM-liiga
Champion en 2011 avec le HIFK
Mestis
Champion en 2001, 2002, 2003 avec le Jukurit Mikkeli

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| rowspan=3| 1993-1994 || KalPa U20 || I-divisioona Jr|| 13 || 4 || 4 || 8 || 8 || 14 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
| KalPa || SM-Liiga || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| JHT || I-divisioona || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || |-
|-
| 1994-1995 || KalPa U20 || SM-Liiga Jr|| 18 || 3 || 5 || 8 || 48 || 12 || 4 || 2 || 6 || 38
|-
| rowspan=2| 1995-1996 || KalPa U20 || SM-Liiga Jr|| 20 || 6 || 13 || 19 || 45 || 7 || 1 || 4 || 5 || 6
|-
| KalPa || SM-Liiga || 22 || 0 || 4 || 4 || 20 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 1996-1997 || KalPa || SM-Liiga || 32 || 0 || 5 || 5 || 0 || 6 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 1997-1998 || Pelicans Lahti || I-divisioona || 43 || 5 || 6 || 11 || 36 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 1998-1999 || Pelicans Lahti || I-divisioona || 38 || 3 || 6 || 9 || 28 || 8 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| rowspan=2| 1999-2000 || Pelicans Lahti || SM-Liiga || 46 || 2 || 3 || 5 || 26 || 7 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| KooKoo || I-divisioona || 3 || 0 || 2 || 2 || 2 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 2000-2001 || Jukurit Mikkeli || Mestis || 35 || 7 || 10 || 17 || 12 || 12 || 3 || 5 || 8 || 4
|-
| 2001-2002 || HC Fassa || Série A || 12 || 1 || 3 || 4 || 10 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2001-2002 || Jukurit Mikkeli || Mestis || 10 || 1 || 10 || 11 || 6 || 9 || 1 || 6 || 7 || 2
|-
| 2002-2003 || Jukurit Mikkeli || Mestis || 25 || 5 || 12 || 17 || 20 || 12 || 0 || 8 || 8 || 4
|-
| 2003-2004 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 38 || 4 || 8 || 12 || 22 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 2004-2005 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 54 || 10 || 15 || 25 || 42 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2005-2006 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 56 || 4 || 16 || 20 || 82 || 3 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2005-2006 || Fribourg-Gottéron || LNA || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6 || 0 || 2 || 2 || 12 
|-
| rowspan=2| 2006-2007 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 17 || 2 || 2 || 4 || 58 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| HIFK || SM-liiga || 15 || 0 || 0 || 0 || 12 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2007-2008 || HIFK || SM-liiga || 50 || 1 || 15 || 16 || 44 || 7 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2008-2009 || Lukko Rauma || SM-liiga || 31 || 6 || 12 || 18 || 34 || 5 || 2 || 0 || 2 || 10
|-
| 2009-2010 || Lukko Rauma || SM-liiga || 50 || 9 || 21 || 30 || 78 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| rowspan=3| 2010-2011 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 17 || 2 || 9 || 11 || 16 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| HIFK || SM-liiga || 12 || 0 || 3 || 3 || 12 || 3 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| Kiekko-Vantaa || Mestis || 1 || 0 || 1 || 1 || 4 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 2011-2012 || Tappara Tampere || SM-liiga || 23 || 1 || 5 || 6 || 12 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 2012-2013 || Lukko Rauma || SM-liiga || 40 || 3 || 14 || 17 || 30 ||  ||  ||  ||  ||
|-

Références

Sources 
 
 

Naissance à Pieksämäki
Naissance en juillet 1975
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur du Jukurit Mikkeli
Joueur du HC Fassa
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HIFK
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du Tappara
Défenseur de hockey sur glace